

События 

 Свержение при участии Эдгара Ателинга короля Шотландии Дональда Бейна. Королём стал Эдгар, один из шести сыновей Малькольма III и Маргарет.
 1097—1107 — король Шотландии Эдгар, сын Малькольма III.
 Папские проклятия Генриху IV потеряли значение.
 Состоялся Любечский съезд — съезд русских князей, состоявшийся в городе Любече (на Днепре) с целью договориться о прекращении междукняжеских распрей из-за уделов и сплотиться против разорявших Русь половцев.
 Берендеи заключили союз с печенегами.
 Первое упоминание города Пинск.
 Первое упоминание Турийска.
 Первое упоминание города Буск.
 14 мая — 19 июня — осада и взятие крестоносцами и ромеями Никеи. Никея передана Византии.
 1 июля — крупная победа крестоносцев над турками при Дорилее. В битвах при Никее и Дорилее отличился Танкред, внук Робера Гвискара.
 21 октября — начало осады Антиохии крестоносцами во время 1-го крестового похода
 Нарушая договорённости Любецкого съезда, владимир-волынский князь Давид Игоревич ослепил теребовльского князя Василька Ростиславича.
 В битве на горе Гвозд с венграми погиб последний хорватский король Петар Свачич.
 Канглы и туркмены освободили Хорезм (Кутб ад-Дин Мухаммед I).
 1097 — разрушен Сазанский монастырь в Чехии как последний очаг православия в Чехии. В нём до самого его разрушения существовало причастие под обоими видами.

Карты 1097 года

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1097 году
 Одо, епископ Байё
 Марпа

См. также

Примечания